Tolkien est un nom de famille anglais (voir Famille Tolkien).

 J. R. R. Tolkien (1892-1973) est un philologue et écrivain anglais, auteur du Seigneur des anneaux.
 Edith Tolkien (1889-1971) est la femme de J. R. R. Tolkien.
 Christopher Tolkien (1924–2020) est le fils de J. R. R. Tolkien et son exécuteur littéraire.
 Simon Tolkien (fils de Christopher, né en 1959) est un écrivain anglais.
 Adam Tolkien (fils de Christopher, né en 1969) est le traducteur du Livre des Contes Perdus.
 Tim Tolkien (petit-neveu de J. R. R., né en 1962) est un sculpteur anglais.

Tolkien peut aussi désigner :
 le Tolkien Estate qui gère les droits liés à l'œuvre de J. R. R. Tolkien ;
 Tolkien, un cratère sur la planète Mercure ;
(2675) Tolkien, un astéroïde ;
 JR Tolkien, une goélette à hunier hollandaise.
 Richard Tolkien, né en 1955, est un navigateur anglais. 

 Tolkien, un film de Dome Karukoski, sorti en 2019.

Homonymie de patronyme